NATOwskie oznaczenie rakiety Zwiezda Ch-27
 NATOwskie oznaczenie rakiety Zwiezda Ch-25MP